Mistrzostwa Świata Juniorów w Curlingu 2020 – turniej, który odbył się w dniach 15 - 22 lutego 2020 w rosyjskim Krasnojarsku. Mistrzami świata juniorów zostali Kanadyjczycy, a mistrzyniami świata juniorów Kanadyjki.

W turnieju wzięło udział po 10 drużyn męskich i żeńskich reprezentujących 15 państw.

Rosja gościła mistrzostwa świata juniorów w curlingu po raz drugi (ostatni raz w 2013).

Kwalifikacje 
Do turnieju zakwalifikowało się 6 najlepszych reprezentacji z ubiegłorocznych mistrzostw oraz 3 najlepsze drużyny Mistrzostwa Świata Juniorów Dywizji B w Curlingu 2020. Reprezentacje Rosji otrzymały miejsce jako gospodarze.

Kobiety 
 gospodarz: Rosja
 6 najlepszych reprezentacji z Mistrzostwa Świata Juniorów w Curlingu 2019: Kanada, Szwajcaria, Chiny, Korea Południowa, Szwecja, Norwegia
 3 najlepsze drużyny Mistrzostwa Świata Juniorów Dywizji B w Curlingu 2020: Japonia, Łotwa, Dania, Węgry

Mężczyźni 
 gospodarz: Rosja
 6 najlepszych reprezentacji z Mistrzostwa Świata Juniorów w Curlingu 2019: Kanada, Szwajcaria, Szkocja, Norwegia, Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia
 3 najlepsze drużyny Mistrzostwa Świata Juniorów Dywizji B w Curlingu 2020: Szwecja, Włochy, Niemcy

Kobiety

Reprezentacje 

pogrubieniem oznaczono skipów.

Round Robin

Play-off

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje 

pogrubieniem oznaczono skipów.

Round Robin

Play-off

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2019/2020 w curlingu

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2020
2020 w curlingu
2020 w Rosji
Zawody sportowe w Krasnojarsku
Curling w Rosji